Lachnus är ett släkte av insekter som beskrevs av Hermann Burmeister 1835. Enligt Catalogue of Life ingår Lachnus i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen barkbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Lachnus